Winnebago megye (Illinois)
Winnebago megye (Iowa)
Winnebago megye (Wisconsin)